Raum peut faire référence à :

Patronymes  
 Ján Raum, un des pseudonymes du poète tchèque Ludvík Kundera (1920-2010).
 Michael Raum (né en 1965), chef d’entreprise allemand.

Divers 
 Raum, un démon
 Le Toyota Raum, un monospace fabriqué par le constructeur japonais Toyota.